Rudolf Brandes ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Brandes (1795–1842), deutscher Apotheker und Naturwissenschaftler, siehe Rudolph Brandes
 Rudolf Brandes (Architekt) (1916–1992), deutscher Architekt